Holmes es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Holmes (Florida)
 Condado de Holmes (Misisipi)
 Condado de Holmes (Ohio)